Стэнли Джон Хьюз (; 17 сентября 1918 — 7 ноября 2019) — уэльский и канадский , член ордена Канады (2010).

Биография 
Родился 17 сентября 1918 года в приходе Лланелли на юге Уэльса.

В 1943 году получил степень магистра в Уэльском университете, в 1954 году за серию работ по фитопатологии получил степень доктора наук. С 1945 по 1952 год работал в Государственном микологическом институте в Кью. В 1949 году работал в Гане, занимаясь изучением тогда практически неизученных микромицетов этого тропического региона. В 1962—1963 годах — в Окленде в Новой Зеландии, впоследствии напечатал целую серию статей по микромицетам, обнаруженным в этом регионе. С 1952 года — в Канаде, сотрудник сельскохозяйственной службы.

Стэнли Хьюз предложил концепцию выделения 8 основных типов конидиогенеза у несовершенных микромицетов, впервые опубликованную в 1953 году. В 1976 году опубликовал подробный обзор грибов, вызывающих чернь.

С 1971 (с момента основания) по 1983 год Хьюз — вице-президент Международной микологической ассоциации. Обладатель золотой медали имени Якоба Эрикссона Шведской королевской академии наук (1969) и Медали Джорджа Лоусона Канадской ботанической ассоциации (1981). С 1974 года — член Королевского общества Канады. В 1975 году избран президуетон Микологического общества Америки. В 1986 году избран иностранным членом Лондонского Линнеевского общества. В 2010 году удостен членства ордена Канады.

Скончался в Оттаве 7 ноября 2019 года на 102-м году жизни.

Некоторые публикации

Роды грибов, названные именем С. Хьюза

Примечания

Литература 
 
 

Столетние долгожители Канады
Члены Лондонского Линнеевского общества
Президенты Микологического общества Америки